Мой старик () — польский психологический фильм режиссёра Януша Насфетера 1962 года.

Сюжет 
Двенадцатилетний Павел Гжеля живёт с мамой в Варшаве. Он очень скучает по своему папе, который много лет назад покинул свою семью и уехал за границу. Сверстники постоянно насмехаются над Павлом и рассказывают о достижениях и подвигов своих отцов. Вскоре Павел узнает, что его отец был известным борцом в цирке. И вот папа возвращается...

В ролях 
 Тадеуш Вишневски — Павел Гжеля
 Адольф Дымша — Роман Гжеля, папа Павла
 Кристина Лубеньска — Марианна Гжеля, мама Павла
 Хелена Гроссувна — соседка
 Барбара Драпинская — соседка
 Лидия Корсакувна
 Анна Кшивицка — Анка
 Ванда Майерувна — соседка
 Веслав Михниковский — сосед
 Конрад Моравский — сосед
 Адам Павликовский

Ссылки 
 
 «Мой старик» на сайте Filmweb
 Цитаты фильма
 Кадры со съемок

Фильмы Януша Насфетера
Фильмы Польши 1962 года
Фильмы-драмы Польши
Детские фильмы
Фильмы киностудии Studio